Milne Edwards bzw. Milne-Edwards ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Milne-Edwards (1835–1900), französischer Zoologe, Sohn von Henri Milne Edwards
 Henri Milne Edwards (1800–1885), französischer Zoologe